D59 steht für:
 Autoimmunhämolytische Anämie, ICD-10-Code des Krankheitsbildes
 Fränkisches Keuperland, naturräumliche Einheit in Bayern und Baden-Württemberg
 HMCS Skeena (D59), Zerstörer der Royal Canadian Navy

D59